Tärnaby kan syfta på:

Tärnaby – en tätort i Storumans kommun
Hemavan Tärnaby Airport – flygplats i Storumans kommun
Tärna IK Fjällvinden – idrottsklubb i Storumans kommun
Tärnaby, Sala kommun – ort i Sverige